

Geografia
 Taku – città giapponese della prefettura di Saga
 Taku – fiume del Nord America nord-occidentale
 Ghiacciaio Taku – ghiacciaio dell'Alaska

Onomastica
 Taku – nome proprio di persona giapponese

Persone
 Afrim Taku – calciatore albanese
 Pavel Taku – giocatore di calcio a 5 kazako

Altro
 Taku – popolo indigeno statunitense originario dell'Alaska
 9574 Taku – asteroide della fascia principale
 Forti Taku –  fortezze situate nel distretto di Tanggu, comune di Tianjin, nel nordest della Cina